Ismeno puede referirse a:

 Ismeno, río de Beocia, en Grecia.
 Ismeno, nombre de varios personajes de la mitología griega.